Бальзаківський вік — вислів, який став загальновживаним після появи роману «Тридцятирічна жінка» () французького письменника Оноре де Бальзака.

Героїня цього роману, віконтеса д'Еглемон, вирізнялася незалежністю, самостійністю суджень і свободою в прояві своїх почуттів. У перші роки після виходу роману у світ цей вислів вживалося іронічно щодо жінок, які були схожі або прагнули бути схожим на героїню бальзаківського роману.

Пізніше це значення терміну поступилося сучасному розумінню вислову «бальзаківський вік», що відноситься до всіх жінок у віці від 30 до 40 років.

Див. також 
 Бальзаківський вік, або Всі чоловіки сво… — комедійно-мелодраматичний російський телесеріал 2004—2013 рр., заснований, щонайменше, на ідеї американського телешоу «Секс і місто» (1998—2004).

Джерела 
 «Тридцятирічна жінка» Оноре де Бальзак 

Крилаті фрази